

События 
 Консул (единственный) имп. Лев Младший.
 24 июня — Непот сверг Глицерия, но поставил его епископом Салоны (Сплит).
 474—475 — Император Западной Римской империи Юлий Непот (ум.480).
 Непот поставил магистром армии Ореста (ок.442-476).
 Умер король бургундов Гундиох. Его владения разделили четыре сына: Гундобад, Годегизель, Хильперик II и Гундомар.
 474 (471) — Смерть короля остготов Теодемира в Кире.
 474 (471)-526 — Король остготов Теодорих Великий.
 18 января — Смерть Льва Макеллы. Лев II по внушению бабки Верины и матери Ариадны уступил власть отцу Зинону и стал его соправителем.
 январь-октябрь — Император Византии Лев II (ок.467-474, октябрь). Сын Зенона и Ариадны.
 474, январь-491, апрель — Император Византии Зенон (Тарасикодисса Русумвладеста) (ок.426-491, 9.4).
 октябрь — Смерть Льва II от болезни. Зинон становится единоличным правителем.
 Уду поддалось Тоба-Вэй.
 Хан Юйчэн представил дань Тоба-Вэй.
 Союз Сун и Жужани.
 Набег жужаней на Наньшань отбит.

Скончались 
 18 января — Лев I Макелла, византийский император
 17 ноября — Лев II, византийский император
 Теодемир (король остготов)

См. также